Сергей Стаховский — победитель турнира.

Сеянные 
Все сеянные участники начинают турнир со второго круга.

  Маркос Багдатис (Четвертьфинал)
  Томас Беллуччи (Второй раунд)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Марди Фиш (Снялся с турнира)  Андрей Голубев (Третий раунд)
  Томми Робредо (Третий раунд)
  Александр Долгополов (Третий раунд)
  Флориан Майер ''(Третий раунд)

<li>  'Сергей Стаховский (Титул)
<li>  Виктор Троицки (Полуфинал)
<li>  Ксавье Малисс (Второй раунд, снятие с турнира)
<li>  Тимо де Баккер (Полуфинал)
<li>  Мехаэль Беррер (Второй раунд)
<li>  Хуан Игнасио Чела (Третий раунд)
<li>  Денис Истомин (Финал)
<li>  Виктор Ханеску (Третий раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Pilot Pen Tennis 2010